Lynnfield – comune della contea di Essex, Massachusetts (Stati Uniti d'America)
Lynnfield – microprocessore Intel